Phonobase Music Services é uma empresa de prestação de serviços para a cadeia produtiva da música fundada em 2007.

Em 2008, lançou Pareço Moderno, segundo álbum da banda Cérebro Eletrônico. O álbum foi lançado em vários formatos - de um box especial a faixas MP3 - e um EP exclusivo foi distribuído gratuitamente para mais de 50 blogs e sites de música .

Em 2009, a empresa cria a plataforma Fan-To-Fan para o álbum "Terrorist!"? do Jumbo Elektro, permitindo que os fãs pudessem vender o álbum em páginas da Web personalizadas e ganhar uma porcentagem da receita.

Artistas notórios
 Cérebro Eletrônico
 Jumbo Elektro
 Luísa Maita (management/booking)
 Passo Torto (management/booking)

Referências

Ligações externas
Website
Blog

Empresas da música
Gravadoras do Brasil
Gravadoras independentes
Eventos musicais
Gravadoras fundadas em 2007